Дан Цур (; 1926 — 10 декабря 2012) — израильский ландшафтный , автор многочисленных реализованных проектов обустройства национальных парков, жилых и административных зон в различных регионах Израиля. Выполненные им совместно с архитектором Л. Яхаломом (; 1913—2006), работы признаны вершиной ландшафтной архитектуры «поколения основателей страны».

Одним из проектов, получивших широкую известность, стал монумент Долина Уничтоженных общин в национальном мемориале Яд ва-Шем в Иерусалиме.

Начало биографии 
Отец Дана — Давид Фукс (; 1900—1975) — родился в семье потомственных каменотёсов, работавших в каменоломнях и мастерских близ Каменец-Подольского на Украине.

В 1919 г. через Польшу уехал из России в Палестину. Был одним из основателей кибуца Тель-Иосеф в Изреельской долине, учился и получил специальность землеустроителя в США, был мэром г. Нетания. Один из парков города носит его имя (). 

Его родители, младшие сестра и брат жили в СССР. Отец, Илья (), умер в Каменец-Подольском за два месяца до начала войны. Мать, Злата (), с младшей дочерью в августе 1942 года были расстреляны там же нацистами
.
 Дан Цур родился в Тель-Иосефе в 1926 году. Изучал рисование в художествееной студии Machon Avni, закончил сельскохозяйствеенную школу Микве Исраэль и был одним из организаторов нового кибуца Нирим в пустыне Негев, познакомившись и работая там некоторое время с Л. Яхаломом.

Не имея формального образования в области ландшафтной архитектуры, Дан Цур демонстрировал умение чувствовать и понимать пространственную среду и обширные знания в области ботаники. Это позволило ему создавать гармоничный антропогенный ландшафт на многочисленных объектах в Израиле, превращая территорию вокруг однотипных многоквартирных зданий десятков кибуцев в цветущие сады, в которых соседствовали открытые пространства и скрытые участки, газоны и тенистая растительность, склоны и ровные площадки.

Основные проекты 

С 1953 года Дан Цур и Липа Яхалом стали партнёрами и в течение долгих лет играли важную роль в формировании «пейзажа родины» и определили направления развития ландшафтной архитектуры в Израиле.

В сфере их творческих интересов были памятные места и зоны отдыха, национальные парки, административные территории учебных заведений и больниц. Достигаемая эстетическая ценность проектов дополнялась их большим социально-политическим значением. Многие из созданных парков стали опорными точками национального ландшафта.

Ключевые идеи и художественные образы архитектора Дана Цура реализованы в ландшафтах:

— парков Бейт Шеарим, Кесарии, Hurshat Tal,Gan HaShlosha, Sacher и многих других;

— территорий университета Бен-Гуриона в Негеве, кампусов университетов Тель Авива и Иерусалима, института Вейцмана и других;

— захоронения Давида и Полины Бен-Гурион в кибуце Сде-Бокер.

Долина Общин 
В 1979 году Yad Vashem Institute объявил конкурс на создание мемориала, призванного увековечить память 5000 еврейских общин, уничтоженных гитлеровцами в годы 2-й мировой войны. Для воплощения был выбран проект, который предложили Дан Цур и Липа Яхалом. В 1992 году создание Долины Общин в музейном комплексе Яд ва-Шем было завершено.

На личное отношение Дана Цура к этому проекта повлияла и пережитая семьёй трагедия — гибель на Украине в 1941—1943 гг. ближайших родственников. Среди вырастающих, словно из руин разрушенного мира, мраморных стел с выгравированными именами общин есть и стела с названием города Каменец-Подольского

Эта работа в Израиле была признана образцовой.

В 1998 году, в год 50-летия страны, Дан Цур стал лауреатом премии Израиля в области архитектуры.

Дан Цур умер 10 декабря 2012 года. Похоронен в основанном при его участии кибуце Нирим.

Примечания

Ссылки 
 Changing Israel's landscape, in a very literal sense 
 Information Center for Israeli Art | The Israel Museum, Jerusalem
 PressReader.com — Danzur

Ландшафтные архитекторы
Лауреаты Государственной премии Израиля
Похороненные в Израиле